Ла Барета има више значења:

 Ла Барета (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Барета, Ла Барета Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Барета, Ла Барета Трес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Барета (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Барета (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Барета (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Барета (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Барета, Ел Домингал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику